Det finns flera kända personer vid namn Roland Andersson:
Roland Andersson (brottare), olympier 1972.
Roland Andersson (fotbollstränare) (född 1950)
Roland Andersson (musiker), basist i Helene & Gänget
Roland Anderson (scenograf)
Roland Anderson (skulptör) (1935–2013)
Roland Andersson (socialdemokrat) (född 1947)